П'єтро III Кандьяно (? — 959) — 21-й дож Венеції (942—959).
 П'єтро III (1314—1347) — юдик (володар) Арборейського юдикату у 1336—1347 роках.

Див. також 
 Петро III